

Patronyme 

 Joseph Philippe de Clairville (1742-1830), botaniste suisse ;
 Rose Clairville (1755-1828), actrice française, femme du précédent.

Pseudonyme 

 Honoré de Pontevès-Bargème dit Clairville (1748-?), acteur et directeur de théâtre français ;
 Louis-François Nicolaïe dit Clairville (1811-1879), dit également Clairville aîné, acteur et auteur dramatique français ;
 Édouard-François Nicolaïe dit Clairville fils (1854-1904), musicien et compositeur français, fils du précédent ;
 Charles-Victor Nicolaïe dit Charles Clairville (1855-1918), auteur dramatique français, neveu de Clairville aîné et cousin de Clairville fils.

Patronyme français